Пышминская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Пышминская волость — в составе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
 Пышминская волость — в составе Камышловского уезда Пермской губернии.